Рэкет:
 Рэкет — вымогательство, с применением угроз, жестокого насилия, взятия заложников.
 «Рэкет» — американский чёрно-белый немой художественный фильм, детективная драма режиссёра Льюиса Майлстоуна, вышедшая в 1928 году.
 «Рэкет» — американский художественный фильм, нуар режиссёра Джона Кромвелла, вышедший в 1951 году.
 «Рэкет» — российский пятисерийный телевизионный фильм, детективный триллер, снятый в 1992 году Эрнестом Ясаном.

См. также 
 «Рэкетир» — казахская детективная драма 2007 года.
 «Рэкетир 2» — продолжение драмы, вышедшее в 2015 году.